Conium rigidum är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Carl Mertens och Dc. 

Conium rigidum ingår i släktet odörter och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Odörter
rigidum